Scharapowo () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
Scharapowo (Nischni Nowgorod)
Scharapowo (Moskau)